Finalen av Europamästerskapet i fotboll 1984 spelades den 27 juni 1984 på Parc des Princes i Paris i Frankrike, för att avgöra vem som skulle vinna turneringen. Matchen spelades mellan hemmalaget, Frankrike, som gick in i matchen som favorite och ansågs vara det bästa laget i Europa, och Spanien. 

Franske mittfältaren Michel Platini inledde målskyttet i 57:e minute med hans nionde mål I turneringen, en frispark som slank ur händerna på spanske målvakten Luis Arconada. Bruno Bellone utökade Frankrikes ledning i slutminuten och gav ledningen med 2–0. Bellones mål var det enda av Frankrikes 14 att göras av en anfallare.

Matchdetaljer

Referenser

Noter

Europamästerskapet i fotboll för herrar
Relationer mellan Frankrike och Spanien
Internationella sportevenemang i Paris
1984 i Paris
Spaniens herrlandslag i fotboll

es:Eurocopa 1984#Final